Л-11 — советская подводная лодка типа «Ленинец»
 76-мм танковая пушка образца 1938/39 годов (Л-11) — танковое орудие, устанавливавшееся на первых вариантах танка Т-34